Bevakning kan avse:

 Bevakningsföretag – ett företag som mot avgift tillhandahåller bevakningstjänster för privata och offentliga kunder
 Bevakning i konkurs – ett förfarande för att anmäla fordran i konkurs